Moskou — de hoofdstad van Rusland, met geocode MOW
 Departement Mobiliteit en Openbare Werken — een Vlaamse overheidsinstelling
 March on Washington for Jobs and Freedom — een politieke mars in 1963 in de Verenigde Staten, met Martin Luther King
 Milieufront Omer Wattez — een milieuorganisatie uit de Vlaamse Ardennen
 Museum de Oude Wolden — een kunstmuseum in de Groningse plaats Bellingwolde
 Station Midwoud-Oostwoud — een voormalig spoorwegstation in het Westfriese Midwoud, met afkorting Mow
 Moi (taal) of Lemoi — een taal die gesproken wordt in Congo-Brazzaville, met ISO-taalcode mow